Jméno a příjmení Emanuel Novák má více nositelů:

 Emanuel Novák (* 1860) (1860-1942) – oběť holokaustu 
 Emanuel Novák (* 1866) (1866-1918) – český zlatník, šperkař a pedagog Uměleckoprůmyslové školy v Praze
 Emanuel Novák (* 1914) – český účastník odboje/odporu proti komunismu